Pugin ist der Familienname folgender Personen: 

 Edward Welby Pugin (1834–1875), britischer Architekt
 Peter Paul Pugin (1851–1904), britischer Architekt